Kurzzeitspeicher steht für:
 Arbeitsspeicher bei Computern
 das Äquivalent bei Lebewesen, siehe Kurzspeicherkapazität